Życie pani Pond (polski tytuł w Canal+ Bajoro, ang. Pond Life) – brytyjski serial animowany emitowany w latach 1998-2000.

Serial pojawił się po raz pierwszy w Polsce na początku 2002 w Canal+ pod tytułem Bajoro, zaś powtórzono go 18 marca 2006 roku na antenie Zone Club.

Fabuła 
Zakompleksiona pani Dolly Pond szuka męża, co jak się okazuje, nie jest łatwe. Jej problemy to wiele nieudanych związków, kłótnie z przyjaciółką, irytująca rodzina, nuda i wciąż powracający nałóg palenia oraz inne problemy codzienności.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1998